Geografia 
 Westside (Iowa) — cidade no estado de Ohio, Estados Unidos
 West Side Highway — região censitária do estado de Washington, Estados Unidos

Música 
 Westside Connection — supergrupo de rap dos Estados Unidos
 Westside Story — canção por The Game''